Lawrence d'Arabia – soprannome di Thomas Edward Lawrence (1888-1935), agente segreto, militare, archeologo e scrittore britannico
 Lawrence d'Arabia – film del 1962 diretto da David Lean